

Sigle 
 Télévision Quatre Saisons – rete televisiva canadese in lingua francese

Codici 
 TQS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tres Esquinas (Colombia)